Une tétrapole (du grec tetra « quatre » et polis « cité ») désigne un groupement de quatre villes, ou une contrée où se trouvaient quatre villes remarquables. On distingue :

Dans l'antiquité :
En Syrie, la tétrapole syrienne formée par Apamée, Laodicée de Syrie, Antioche et Séleucie de Piérie.
Dans la Locride, la tétrapole dorique formée par Pinde, Érinée, Boïum et Cytinium.
En Lycie, la tétrapole des Milyens formée par Cibyra, Œnoanda, Balbura et Bubon.
En Attique, la tétrapole formée par Marathon, Œnoë, Probalinthe, Tricorython. 
Sur l'île de Céphalonie, la tétrapole de Pali, Sami, Cranies et Prônies. 
Dans la Bible, la tétrapole gabaonite formée par les villes de Gabaôn, Kesphira, Béérôt et Qityat-Yearîm.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme